Das 12,5-km-Verfolgungsrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 10. Februar 2014 um 19:00 Uhr im Laura Biathlon- und Skilanglaufzentrum statt. Der Franzose Martin Fourcade sicherte sich mit nur einem Schießfehler die Goldmedaille. Silber ging an Ondřej Moravec aus Tschechien, die Bronzemedaille gewann mit Jean-Guillaume Béatrix ein weiterer Franzose.

Wettkampfbeschreibung 
Für das Verfolgungsrennen über 12,5 km qualifizierten sich die 60 besten Athleten des vorangegangenen Sprintrennens. Der Sieger des Sprints ging als Erster ins Rennen, die anderen Athleten starteten mit dem Zeitabstand, den sie beim Zieleinlauf des Sprints hatten. Es waren fünf gleich lange Laufrunden zu absolvieren, nach den ersten vier mussten die Athleten in der Reihenfolge liegend-liegend-stehend-stehend am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Für jede nicht getroffene Scheibe musste der Athlet eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m absolvieren. Insgesamt war eine Höhendifferenz von 350 bis 500 m zu überwinden. Sieger wurde, wer als Erster das Ziel erreichte.

Totalanstieg: 430 m, Maximalanstieg: 31 m, Höhenunterschied: 31 m 
59 Teilnehmer aus 21 Ländern, alle in der Wertung.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielles Ergebnis (PDF, 81 kB)

Einzelnachweise 

Verfolgung (Männer)